Соревнования по гребному слалому среди каноэ-одиночек у мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 29 и 31 июля. Приняли участие 17 спортсменов.

Свою третью золотую медаль выиграл француз Тони Эстанге.

Словак Михал Мартикан пятые игры подряд становится призёром в соревнованиях каноэ-одиночек.

Перед финальным заплывом одним из претендентов на победу считался словенец Беньямин Савшек, который в предварительных заплывах дважды становился вторым. Но финальный раунд у словенца совершенно не получился. Во время прохождения трассы Савшек пропустил двое ворот и набрал в сумме 108 очков штрафа, что отбросило словенца на последнее место.

Медалисты

Соревнование

Квалификация 
Квалификационный раунд проходит в 2 попытки. Результат в каждой попытке складывается из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получает за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равняется одной секунде. Из 2 попыток выбирается лучший результат, по результатам которых, выявляются 12 спортсменов с наименьшим количеством очков, которые проходят в полуфинал.

Полуфинал 
В полуфинале спортсмены выполняли по 1 попытке. В финал проходили 8 спортсменов с наименьшим результатом.

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com 
 Результаты на официальном сайте игр